Zerwas ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Edmund Zerwas (* 1968), deutscher Elementarteilchenphysiker
 Manuel Zerwas (* 1987), deutscher Lehrer und Autor
 Peter Matthias Zerwas (* 1942), deutscher Physiker